.հայ  (hay, hye) è un dominio di primo livello nazionale in alfabeto armeno per l'Armenia. Si differenzia dal dominio .am per l'adozione dell'alfabeto armeno al posto di quello latino.

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha deciso il 20 novembre 2014 di registrare il dominio .հայ, pensato per la lingua armena. Il supporto per un dominio in alfabeto armeno è pensato per sostenere l'uso della relativa scrittura su Internet.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Domini di primo livello
Armenia